Абакелия () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Абакелия, Борис Несторович (1915—?) — председатель Исполкома Гегечкорского  районного Совета депутатов трудящихся, Грузинская ССР, Герой Социалистического Труда.
 Абакелия, Иосиф Константинович (1882—1938) — грузинский врач и общественный деятель.
 Абакелия, Тамара Григорьевна (1905—1953) — грузинский скульптор.

Примечания